La scrittura Telugu appartenente alle lingue braminiche ed è scritta mediante un alfasillabario della famiglia delle scritture braminiche.
Si tratta di una lingua dravidica centro-meridionale, usata nel sud dello stato indiano dell'Andhra Pradesh e nelle regioni limitrofe.

La scrittura telugu deriva dalla scrittura telugu-kannada, da cui sia l'una che l'altra, la kannada, si sono sviluppate indipendentemente, da cui deriva la diversità, ma anche la forte somiglianza.

Vocali 
Il telugu usa 14 vocali, ognuna delle quali ha sia una forma singolare che una diacritica usata con le consonanti per creare le sillabe.
Il telugu fa distinzione tra vocali lunghe e brevi.

Consonanti

Consonanti con legature vocali

Voci correlate 

Telugu

Collegamenti esterni 
 

Alfabeti
Telugu